Herse – księżyc Jowisza
 Herse – rodzaj stawonogów z wymarłej gromady trylobitów
 Herse – w mitologii greckiej bogini rosy, córka Zeusa
 Herse – w mitologii greckiej królewna, córka Kekropsa
 Dom Mody Bogusław Herse